Ітан То́ркіо (; , , )— барабанщик італійського рок-гурту Måneskin, який переміг на «Євробаченні-2021» з піснею «Zitti e buoni».

Ранні роки і кар'єра  
 
З дитинства Етан любив грати на барабанах і брав уроки, як це робити. Однак лише коли йому було 15 років, він приєднався до Måneskin, гурту, який мав стати успішним. Торкіо став частиною гурту, коли відповів на рекламу у Facebook, яку розмістили інші учасники Måneskin. Вікторія де Анджеліс, Томас Раджі та Даміано Давід швидко прийняли його до свого гурту. 

Етан Торкіо заснував групу Måneskin разом з трьома своїми друзями — басисткою Вікторією де Анжеліс, гітаристом Томасом Раджі і вокалістом Даміано Давідом. 

У 2017 році Måneskin брали участь в італійській версії музичного шоу X-Factor, де зайняли друге місце. Після цього вони отримали місцеву популярність в Італії. 

У березні 2021 року Етан і група перемогли на музичному фестивалі в Сан-Ремо зі своєю піснею Zitti e buoni. Це гарантувало їм участь на Євробаченні 2021, де вони представляли свою країну.

Особисте життя 
 
Особисте життя цього чоловіка закрите, і зараз він гастролює та насолоджується новою славою разом із групою. Ходили чутки про його сексуальність; однак сам Етан до недавнього часу зазначав себе вільним, коли справа доходить до романтичних стосунків.

Примітки 

Представники Італії на Євробаченні
Учасники Євробачення 2021